I predatori dell'arca perduta – un film del 1981 di Steven Spielberg
 Raiders of the Lost Ark – videogioco del 1982 per la console Atari 2600